Gaujac puede referirse a 

 Gaujac, comuna francesa situada en Gard.
 Gaujac, comuna francesa situada en Gers.
 Gaujac, comuna francesa situada en Lot y Garona.